Pavić è un cognome che può riferirsi a:
Ante Pavić – tennista croato
Armin Pavić – linguista croato
Josip Pavić – pallanuotista croato
Mate Pavić – tennista croato
Milorad Pavić – scrittore serbo
Milorad Pavić – allenatore jugoslavo
Smiljan Pavič – cestista sloveno